Die Badminton-Afrikameisterschaft 2020 fand vom 14. bis zum 16. Februar 2020 in Kairo statt.

Medaillengewinner

Herreneinzel

Setzliste
 Georges Paul (Champion)
 Anuoluwapo Juwon Opeyori (Finale)
 Godwin Olofua (Halbfinale)
 Adham Hatem Elgamal (Halbfinale)
 Ahmed Salah (3. Runde)
 Youcef Sabri Medel (Viertelfinale)
 Melvin Appiah (2. Runde)
 Aatish Lubah (Viertelfinale)

Endrunde

Obere Hälfte

Sektion 1

Sektion 2

Untere Hälfte

Sektion 3

Sektion 4

Dameneinzel

Setzliste
 Dorcas Ajoke Adesokan (Finale)
 Doha Hany (Halbfinale)
 Kate Foo Kune (Champion)
 Hadia Hosny (Halbfinale)

Endrunde

Obere Hälfte

Sektion 1

Sektion 2

Untere Hälfte

Sektion 3

Sektion 4

Herrendoppel

Setzliste
 Godwin Olofua / Anuoluwapo Juwon Opeyori (Halbfinale)
 Koceila Mammeri / Youcef Sabri Medel (Champions)
 Adham Hatem Elgamal / Ahmed Salah (Viertelfinale)
 Enejoh Abah / Isaac Minaphee (Halbfinale)

Endrunde

Obere Hälfte

Sektion 1

Sektion 2

Untere Hälfte

Sektion 3

Sektion 4

Damendoppel

Setzliste
 Doha Hany / Hadia Hosny (Champions)
 Dorcas Ajoke Adesokan / Uchechukwu Deborah Ukeh (Finale)

Endrunde

Obere Hälfte

Sektion 1

Sektion 2

Untere Hälfte

Sektion 3

Sektion 4

Mixed

Setzliste
 Adham Hatem Elgamal / Doha Hany (Champions) 
 Ahmed Salah / Hadia Hosny (Halbfinale)
 Koceila Mammeri / Linda Mazri
 Tejraj Pultoo / Kobita Dookhee (Halbfinale)

Endrunde

Obere Hälfte

Sektion 1

Sektion 2

Untere Hälfte

Sektion 3

Sektion 4

Medaillenspiegel

Weblinks 
 Turnierseite

2020
Afrikameisterschaft 2020
Afrikameisterschaft 2020